Bielsa puede referirse a:

 Bielsa, municipio español;

 José María Fernández Bielsa (1931-), historieta y pintor español;
 Marcelo Bielsa (1955-), entrenador de fútbol argentino;